FTX:
 FTX — криптовалютная биржа Самуэля Бэнкмана.
 FTX-арена — спортивный комплекс в Майами (штат Флорида, США).